Heiland steht für:
 Heiland, ein deutscher Beiname Jesu Christi
 Heiland (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Heiland ist der Familienname folgender Personen:
 C. Heiland (* 1977), deutscher Musiker und Kabarettist
 Eberhard Heiland (1935–2005), deutscher Maler und Keramiker
 Enoch Heiland (1582–1639), deutscher Rechtswissenschaftler
 Erika Von Heiland (* 1965), US-amerikanische Badmintonspielerin

 Heinz Karl Heiland (1876–1932), deutscher Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor, Kameramann und Schauspieler
 Helmut Heiland (* 1937), deutscher Pädagoge und Didaktiker
 Henrike Heiland (* 1975), deutsche Schriftstellerin
 Jorge Sebastian Heiland (* 1987), argentinischer Boxer

 Marcus Heiland (1500–1549), württembergischer evangelischer Theologe
 Max Heiland (1921–2012), Schweizer Collagist
 Ole Heiland (* 1997), deutscher Tubist
 Paul Heiland (1870–1933), deutscher Kunstsammler
 Rudolf-Ernst Heiland (1910–1965), deutscher Politiker (SPD)
 Samuel Heiland (1533–1592), württembergischer lutherischer Theologe, Philosoph und Pädagoge
 Swen O. Heiland (* 1977), deutscher Musiker

Siehe auch:

 Hailland
 Heyland
 Heylandt
 Die Heiland – Wir sind Anwalt